Stäk, steg eller stig, betyder stake eller staket och betecknar ett system av pålar i vatten för att spärra av en farled vanligtvis i avsikt att försvara området innanför stäket, för att kontrollera handeln eller för att leda fisk i en viss riktning. Flera namn på platser och orter kan ev. härledas till sådana anläggningar i deras närhet, till exempel: Stegeborg (Stækaborg 1310) med farledsspärrar i Slätbaken, Stäkängen vid Norrköping, Stegenav i Kolding fjord i Danmark, ”Steken” vid Göta Älv, Stijgegapet i Foteviken i Skåne, Baggensstäket i Nacka, Almare-Stäket i Upplands-Bro samt ev. även Stockholm (urspr. Stäkholm?) med farledsspärrar in till Mälaren.

Se även
 Pålspärr
 Stäket
 Baggensstäket i Nacka kommun
 Stäketsundet på gränsen mellan Upplands-Bro och Järfälla kommuner
 Stocksundet mellan Solna och Stocksund (Danderyds kommun)
 Pålsundet
 Staket

Externa länkar
Sjöfartsspärrar och Östergötlands hövdingadöme

Befästningskonst